Buehning ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Buehning (* 1960), US-amerikanischer Tennisspieler
 Jim Buehning (* 1957), US-amerikanischer Handballspieler